Evgueni Mironov (1966-), acteur russe
 Evgueni Mironov (1949-), athlète soviétique, spécialiste du lancer du poids